Ээлян Овла или Овла Эляев (1857 г., урочище Багши-Ээджи, Ики-Бухусский аймак, Бага-Дербетовский улус (ныне посёлок Красносельский, Малодербетовский район), Калмыкия, Российская империя — осень 1920 г., Калмыкия) — калмыцкий сказитель-джангарчи, со слов которого было записано главное фольклорное поэтическое произведение калмыцкого народа — «Джангар». Именно от него были впервые записаны десять песен, которые составили основу калмыцкой национальной героической поэмы «Джангар», получившей всемирную известность.

Биография 
Не существует подробной биографии Ээляна Овлы. Имеются лишь некоторые полевые заметки учёных Н. О. Очирова и В. Л. Котвича. В советское время калмыцкий исследователь А. Ш. Кичиков записал со слов родственников Ээляна Овлы его некоторые биографические данные.

Ээлян Овла родился в бедной семье джангарчи. Его предки с XVIII века происходили из устной калмыцкой сказительной школы Гин-Тёмр. Проживал с раннего детства у своего дяди Дэлтэра, известного джангарчи, который обучал его калмыцкому эпосу и способам его исполнения. К 12 лет, овладев репертуаром своего учителя, стал профессиональным джангарчи.

Ээлян Овла странствовал по хотонам, распевая фольклорные сказания о народном герое калмыков — Джангаре. Объём эпического репертуара Ээлян Овла составлял около 8 тысяч стихотворных строк. В 1908 году известные Ээляну Овла песни были с его слов записаны калмыцким учёным Номто Очировым.

В 1910 году в Санкт-Петербурге вышла книга на тодо-бичиг с записями песен «Джангара» в исполнении Ээляна Овла. Эта книга издавалась под названием «Джангр. Хальмг героическ эпос. Авъясарнь Баснга Баатрин» в 1940, 1960 и 1990 годах.

Подготовил несколько молодых джангарчи, среди которых были его племянник Окон Шараев и Окон Бадмаев.

В 1963 году песни Ээляна Овла были переведены на монгольский язык и изданы в Улан-Баторе.

Исполнение песен 
В 1910 году учёный В. Л. Котвич, совершив научную экспедицию в Калмыкию, оставил запись о характере исполнения песен Ээляном Овлой:

«Мелодия была довольно однообразная… Она крепко врезалась мне в память, но, не обладая музыкальными способностями, я лишён возможности дать ей надлежащую характеристику».

Сохранилась небольшая фонографическая запись, сделанная В. Л. Ковичем, охарактеризованная учёным следующим образом:

«Начало мелодии совпадает с началом определённой строфы, оно связано с членением песни в смысловом отношении, и эта „заунывная нота“ обычно не совпадает с начальным слогом первого слова строфы, а звучит как некий сигнал о предстоящем исполнении песни или возобновлении пения после паузы. Речитатив Овла, если сравнить с исполнением других рапсодов, не производит впечатления быстрого, он ритмично равномерен во всех его частях, за исключением несколько растянутого начала и редко окончания».

Память 
На родине джангарчи, в посёлке Ики-Бухус, создан музей Ээляна Овла, а средняя школа носит его имя. В 1967 году в Элисте была организована научная конференция, посвящённая 110-летнему юбилею джангарчи.

В 1990 году в Элисте был установлен памятник «Джангарчи Ээлян Овла» (архитекторы С. Курнеев, Э. Лиджи-Гаряев, скульптор В. Васькин, художник С. Кузнецов).

Примечания

Источник 
 
 А. Ш. Кичиков. Великий джангарчи Ээлян Овла//Учёные записки Калмыцкого НИИЯЛИ. Серия филологии. — Вып. 5. — Элиста, 1967
 Ээлəн Овлан репертуарин дуудын оршл нег ижл орм болж гиж, Б. Я. Владимирцовин келснлə зөвшəрх кергтə (Б. Я. Владимировцов, О «Джангаре»). — Элиста, 1967.

Джангарчи